Monkton ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:

 Monkton (Devon), England
 Monkton (Kent), England
 Monkton (Tyne and Waer), England
 Monkton (South Ayrshire), Schottland
 Monkton (Pembroke), Wales
 Monkton (Vale of Glamorgan), Wales

in den Vereinigten Staaten:
 Monkton (Maryland)
 Monkton (Vermont)

in Kanada:
 Monkton (Ontario)

Siehe auch:
 Monkton House
 Monckton
 Moncton, Stadt in New Brunswick, Kanada